Гайдебуров — русская фамилия. По семейному преданию Гайдебуровых, их предок Гайдабура был куренным атаманом в Запорожской Сечи.

Известные носители 
 Гайдебуров, Василий Павлович (1866—1940) — российский писатель, поэт и журналист, редактор. Сын П. А. Гайдебурова.

Примечания